Ниаматпур — топоним.

 Ниаматпур — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Ниаматпур — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Наогаон.